Shaun Heshka (né le  à Melville, province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace d'origine ukrainienne.

Carrière en club 
Après avoir évolué dans la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan, il débute dans la Ligue de hockey de l'Ouest en 2001 avec les Silvertips d'Everett. En 2005, il passe professionnel dans la Ligue américaine de hockey avec le Moose du Manitoba. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Coyotes de Phoenix face aux Ducks d'Anaheim. Il remporte le Kanada-malja 2013 avec l'Ässät.

Trophées et honneurs personnels

Ligue de hockey de l'Ouest 
2006 : défenseur ayant réalisé le plus grand nombre d'assistances en saison régulière.

SM-liiga 
 2013 : remporte le Trophée Pekka-Rautakallio.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
| 2002-2003|| Millionaires de Melville || LHJS|| 53|| 6|| 14|| 20|| 53|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Silvertips d'Everett|| LHOu|| 66|| 3|| 7|| 10|| 25|| 21|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
| 2004-2005|| Silvertips d'Everett|| LHOu|| 72|| 12|| 26|| 38|| 21|| 11|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 2005-2006|| Silvertips d'Everett|| LHOu|| 66|| 10|| 49|| 59|| 91|| 14|| 3|| 10|| 13|| 10
|-
| 2006-2007|| Moose du Manitoba|| LAH|| 57|| 2|| 4|| 6|| 14|| 7|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2006-2007|| Salmon Kings de Victoria || ECHL|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Moose du Manitoba|| LAH|| 77|| 9|| 21|| 30|| 59|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2008-2009|| Moose du Manitoba|| LAH|| 77|| 3|| 23|| 26|| 25|| 22|| 0|| 5|| 5|| 12
|-
| 2009-2010|| Rampage de San Antonio|| LAH|| 73|| 7|| 26|| 33|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 8|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| EC Red Bull Salzbourg|| EBEL|| 50|| 6|| 18|| 24|| 32|| 18|| 3|| 7|| 10|| 14
|-
| 2011-2012|| Senators de Binghamton || LAH|| 10|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Rivermen de Peoria || LAH|| 59|| 4|| 14|| 18|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Ässät|| SM-liiga|| 60|| 8|| 23|| 31|| 26|| 16|| 1|| 7|| 8|| 6
|-
| 2013-2014|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 54|| 8|| 22|| 30|| 34|| 6|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2014-2015|| Ak Bars Kazan || KHL || 22|| 1|| 5|| 6|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Admiral Vladivostok || KHL || 35|| 2|| 11|| 13|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| MODO Hockey || SHL|| 50|| 1|| 9|| 10|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Kärpät Oulu|| Liiga || 58|| 8|| 24|| 32|| 24|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2017-2018|| Kärpät Oulu || Liiga || 52|| 10|| 18|| 28|| 57|| 18|| 4|| 5|| 9|| 8
|-
| 2018-2019|| Kärpät Oulu || Liiga || 52|| 8|| 20|| 28|| 20|| 17|| 1|| 5|| 6|| 6
|-
| 2019-2020|| Kärpät Oulu || Liiga ||51|| 5|| 24|| 29|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Kärpät Oulu || Liiga ||41|| 2|| 16|| 18|| 16|| 5|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2021-2022|| Sport Vaasa || Liiga || 58 || 5 || 26 || 31 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023|| Sport Vaasa || Liiga || || || || || ||

| 8 || 0 || 2 || 2 || 4 || - || - || - || - || -

Notes et références

Naissance en juillet 1985
Naissance à Melville (Saskatchewan)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Silvertips d'Everett
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Sport Vaasa
Gagnant du trophée Pekka-Rautakallio